Михал Табара је бранио титулу, али је изгубио у првом колу од Дениса ван Схепингена. 

Гиљермо Кањас је победио у финалу Парадорна Сричапана са  6:4, 7:6(7:2).

Носиоци

Draw

Финалa

Горња половина

Доња половина

Спољашње везе 
 Главни жреб - Ченај 2002.

Отворено првенство Ченаја у тенису 2002.
Отворено првенство Ченаја у тенису — појединачно